Byuön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Byön (ö i Finland, Nyland, Raseborg, lat 59,89, long 23,07), 
 Byön (ö i Finland, Egentliga Finland), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar